Споменик Црни тулипан () јесте ознака за споменике палим совјетским војницима у Совјетском рату у Авганистану (1979—1989).  

Термин црни тулипан или црна лала је у руском војном жаргону ознака за транспортни авион ан-12 који се користио за превоз „товара 200” (шифра за тела мртвих војника). Тај израз се после односио не само за Рат у Авганистану, већ и за све остале руске ратове који су уследили, а у ком је ан-12 превозио лешеве мртвих војника (Чеченски ратови).

У популарној култури 
Црни тулипан је присутан у руској популарној култури. У руској антиратној песми Привет Сестрёнка („Ћао сестро”) коју изводи група Ребята с нашего двора спомиње се „црни тулипан” који враћа кући лешеве мртвих другова. На сличан начин је описан и у песми Ты только маме что я в Чечне („Само не говори мајци да сам у Чеченији”) који говори о Чеченским ратовима.

Локације Црних тулипана
 Бендер, Молдавија
 Јекатеринбург, Русија
 Нориљск, Русија
 Петрозаводск, Русија
 Пјатигорск, Русија
 Рузајевка (Мордовија), Русија
 Хабаровск, Русија
 Лодејноје Поље, Русија
 Солигорск, Белорусија

Извори 

Рат у Авганистану
Култура Русије